Balázs Gergely (Debrecen, 1982. december 21. –) magyar labdarúgócsatár.

Források 
 Balázs Gergely adatlapja a transfermarkt.de oldalon 
 T. Szabó Gábor (szerkesztő) Futballévkönyv 2005. Aréna 2000, 2005. ISSN 1585-2172

1982-ben született személyek
Debreceniek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A DVSC labdarúgói
A DVTK labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A Győri ETO labdarúgói
A Hajdúböszörményi TE labdarúgói
Élő személyek